Orso Yoghi (nome originale Yogi Bear) – è un personaggio della Hanna-Barbera, creato nel 1958
L'orso Yoghi (titolo originale The Yogi Bear Show) – è una serie animata del 1961, prodotta dalla Hanna-Barbera 
L'orso Yoghi (titolo originale Yogi Bear) – è un film del 2010, distribuito dalla Warner Bros. Pictures